DGA est un code qui peut signifier :
 .

DGA est un sigle qui peut signifier :
 Designer graphique agréé, au Québec ;
 Difficulté grave d'apprentissage ;
 Directeur général adjoint ;
 , en informatique, une extension du X Window System ;
 Direction générale de l'Armement, en France ;
 Direction générale des affaires intérieures, au Maroc ;
 Directors Guild of America, le syndicat des réalisateurs américains ;
 Dissolved Gas Analysis (en français, analyse des gaz dissous).
Code